Barma – riparo sotto una roccia tipico delle Alpi Occidentali.
 Barma o Baghirmi – popolazione sudanese stanziata nel Sahel, nella repubblica del Ciad.
 Barma – pseudonimo di Postnik Jakovlev, architetto russo attivo nel XVI secolo.
 Cratere Barma – cratere situato sulla superficie di Mercurio.
 Colle della Barma – valico che collega la provincia di Biella con la Valle d'Aosta.
 Punta della Barma – montagna situata tra la provincia di Biella e la Valle d'Aosta.
 Lago della Barma – lago glaciale della Valle d'Aosta.